Лос Техабанес има више значења:

 Лос Техабанес (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Техабанес (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Техабанес, Сан Педро (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Техабанес (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Техабанес (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Техабанес, Табаханес Вијехос (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Техабанес, Сењор дел Консуело (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику